Qajaa bezeichnet:
 Qajaa (Bucht), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Qajaa (Insel, Ilulissat), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Qajaa (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qajaa (Insel, Qeqertarsuaq), Insel im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Qajaa (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland